Human Target (strip), een Amerikaanse stripreeks
Human Target (1992), een televisieserie uit 1992, gebaseerd op deze strip.
Human Target (2010), een televisieserie uit 2010, gebaseerd op deze strip.